Liparis peut désigner :

 Un genre d'orchidées Liparis.
 Un genre de poissons Liparis.
 Un genre de papillons Liparis.